Ka pode se referir a:

 Ka, conceito metafísico do Antigo Egito
 Ka (faraó), soberano da dinastia 0 Antigo Egito
 Ka (cirílico), letra do alfabeto cirílico
 Ford Ka, modelo de carro
 Ka (helicóptero), uma série de aeronaves fabricadas pela Kamov
 Ka (Cirque du Soleil), espetáculo circense

Ver também
 Qa'a, um faraó da I dinastia egípcia
 Ka, símbolo químico de constante de acidez 
 ka, sigla da língua georgiana

Desambiguações de siglas